Флаг муниципального образования Вознесе́нское сельское поселение Лабинского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 20 июня 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3540.

Описание 
«Полотнище с соотношением сторон 2:3, разделённое по восходящей диагонали узкой жёлтой полосой на зелёную и голубую равные части и несущее вдоль верхнего края две полосы — голубую и белую. На зелёном фоне зелёным, жёлтым и белым цветами воспроизведён четырёхлистник клевера в сиянии. Жёлтая, голубая и белая полосы в ширину составляют 1/6, 1/12 и 1/12 от ширины полотнища соответственно».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Четырёхлистный клевер является геральдическим символом «Вознесения», соответственно это гласный элемент герба, то есть говорящий о наименовании станицы и поселения.

Зелёный лист клевера аллегорически указывает на развитое растениеводство и животноводство — клевер, трава, которой кормится скот.
Четырёхлепестковый клевер также является символом удачи.

Жёлтое сияние в виде звезды (солнца) из 33-х лучей подчёркивает значение клевера, как символа — вознесения Иисуса (33 — возраст жизни).

Жёлтая звезда (солнце) также является символом тепла, дарующего жизнь всему на земле.

Лазоревая глава, тонко изломано-окаймлённая серебром символизирует горные вершины Кавказа у подножия, которого расположено поселение.

Голубой цвет (лазурь) полотнища символизирует безупречность, добродетель, волю, чистое небо, а также это цвет донских и линейных казаков, к которым первоначально были причислены вознесенцы.

Зелёный цвет полотнища символизирует природу, сельское хозяйство — животноводство, плодородие, жизнь, возрождение, здоровье.

Жёлтый цвет (золото) — символ величия, богатства и процветания, прочности, достатка.

Белый цвет (серебро) — символ мудрости, совершенства, чистоты, веры, мира.

Примечания 

Флаги с изображением клевера